Ce nom fait référence à trois clubs belges de football de la ville d'Anvers:
 Koninklijke Beerschot Voetbal en Athletiek Club (ou VAV) matricule numéro 13 de l'URBSFA, fondé en 1899 et disparu en 1999.
 Koninklijke Beerschot Antwerpen Club, matricule numéro 3530 de l'URBSFA, fondé en 1920, anciennement Germinal Ekeren, renommé en 1999 à la suite de la récupération des installations du K Beerschot VAC alors récemment disparu.
 Koninklijke Beerschot Antwerpen Club Dames, section féminine du club précédent.
 Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen, matricule numéro 155 de l'URBSFA, fondé en 1921, anciennement Olympia Wilrijk, renommé en 2013 à la suite de la disparition du K Beerschot Antwerpen Club.

Homonymie de clubs sportifs